El nombre de cabo Peñas, cabo Peña o cabo de Peñas puede ser referencia a:
  
 Cabos
 El cabo Peñas, una punta de la isla Grande de Tierra del Fuego, en la Argentina;
 El cabo Peñas, o «cabo de Peñas», una punta del Principado de Asturias, España;
 El cabo Peña, una punta de la ribera norte de la isla Navarino, en el sur de Chile.

 Faros
 El Faro Cabo Peñas, señal lumínica situada sobre el cabo homónimo, de la isla Grande de Tierra del Fuego, en la Argentina;
 El Faro de Cabo Peñas, señal lumínica situada sobre el cabo homónimo, en el Principado de Asturias, España.